Doubs kan henvise til
 Doubs (flod) - en fransk flod
 Doubs (departement) - et fransk departement, opkaldt efter floden